Gottelhof ist der Ortsname von

 Gottelhof (Emtmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gottelhof (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gottelhof (Gemeinde Wullersdorf), Gutshof bei Immendorf, Bezirk Hollabrunn, Österreich

Siehe auch:
 Göttelhöf